Collonges (Ain), municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Collonges (Valais), municipi al cantó del Valais (districte de Saint-Maurice, suïssa)
 Collonges-et-Premières, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Collonges-au-Mont-d'Or, municipi a la metròpoli de Lió  
 Collonges-la-Rouge, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Collonges-lès-Bévy, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Collonges-lès-Premières, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Collonges-sous-Salève, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de Collonges, divisió administrativa al districte de Gex (Ain, França)